Brown Landing Strip ist der Name folgender Flugplätze in den Vereinigten Staaten:

 Brown Landing Strip (Arizona)
 Brown Landing Strip (Illinois)
 Brown Landing Strip (South Dakota)